Буравский — фамилия; имеет женскую форму Буравская.
 Буравский, Исаак Маркович (1898—1994) — российский виолончелист, заслуженный артист РСФСР.
 Буравский, Николай Александрович (1940—2021) — украинский музыковед, фольклорист.

Буравская 
 Буравская, Ксения Александровна (род. 1977) — российская актриса.